Larry Johnson (1938) – bluesman statunitense
 Larry O. Johnson (1954) – ex cestista statunitense
 Larry Demetric Johnson (1969) – ex cestista statunitense
 Larry Alphonso Johnson jr. (1979) – giocatore di football americano statunitense
 Larry Johnson – wrestler statunitense